Toto je seznam všech turnajů, které odehrála Petra Kvitová na okruhu WTA Tour a okruhu ITF.

Turnaje WTA Tour

Ženská dvouhra

Ženská čtyřhra

Smíšená čtyřhra

Kvalifikace dvouhry

Turnaje okruhu ITF

Dvouhra

Čtyřhra

Související články 
 Hráčské statistiky Petry Kvitové

Petra Kvitová
Tenisové statistiky